Рокфе́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 610 км на південь від Парижа, 125 км на захід від Монпельє, 19 км на північ від Каркассонна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Рокфер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Рокфер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Од

Примітки 

Муніципалітети департаменту Од